Bratoew ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Bratoew (* 1987), bulgarischer Volleyballspieler
 Walentin Bratoew (* 1987), bulgarischer Volleyballspieler